Diamond City ist der Name folgender Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Diamond City (Arkansas)
 Diamond City (Illinois)
 Diamond City (Montana)
 Diamond City (Washington)

in Kanada:
 Diamond City (Alberta)

Diamond City steht für:
 Diamond City, Originaltitel von Männer, Mädchen, Diamanten, britischer Abenteuerfilm aus dem Jahr 1949